William Powlett kan syfta på:

* Lord William Powlett (omkring 1663–1729), brittisk politiker
 William Powlett (omkring 1693–1757), brittisk politiker
 William Vane, 3:e hertig av Cleveland (1792–1864), brittisk politiker känd som Lord William Powlett 1809–1864

Se även 
 William Orde-Powlett, 5:e baron Bolton (1869–1944), brittisk politiker
 William Paulet
 William Poulett